Plac Dzierżyńskiego – obecnie:
 Plac Dominikański we Wrocławiu 
 Plac Łubiański w Moskwie 
 Plac Bankowy w Warszawie

Ukraina
Plac Dzierżyńskiego w Kijowie